7-й этап Кубка мира по биатлону 2008/09 прошёл в канадском Ванкувере, в Олимпийском парке Уистлера с 11 по 15 марта 2009 года. Это был первый этап после чемпионата мира в Республике Корея. Также в Олимпийском парке Уистлера прошли соревнования по биатлону в рамках зимних Олимпийских игр 2010.

Расписание соревнований

Результаты

Индивидуальная гонка

Женщины

Мужчины

Спринт

Женщины

Мужчины

Эстафета

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт IBU - Этап в Ванкувере

7-й этап